Goldstein steht für:

 Goldstein (Familienname) – siehe dort für Namensträger
 Wasserburg Goldstein, ein Gutshof bei Frankfurt am Main
 Frankfurt-Goldstein, eine Siedlung in Frankfurt am Main
 Goldstein (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Goldstein, Ortschaft im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kamień (Korsze) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Goldstein (Film), US-amerikanischer Film von Philip Kaufman aus dem Jahr 1965 
 Goldstein. Gereon Raths dritter Fall, historischer Kriminalroman von Volker Kutscher aus dem Jahr 2010
 Der Goldstein, ein Naturdenkmal bei Ober-Wegfurth im Vogelsbergkreis, siehe Liste der Naturdenkmale in Schlitz (Vogelsbergkreis) #Der Goldstein
 alternative Bezeichnung für das Material Goldfluss
 Probierstein, kleiner Reibstein, der zur Feststellung der Zusammensetzung und des Reinheitsgrades von Edelmetallen benutzt wird
 Goldstein (Hundesossen), von Menschen aufgestellter Goldstein bei Hundesossen
 Goldstein (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Goldenstein
 Goldstainer
 Goldsteiner
 Goldsteinpark
 Goldstine
 Goltstein